Анна Комнина (, Anna Komnene) може да се отнася за:

 Анна Комнина (1083 – 1153), дъщеря на Алексий I Комнин, първата жена историчка;
 Анна Комнина (дъщеря на Йоан II Комнин);
 Анна Комнина, най-възрастната дъщеря на епирския деспот Теодор Комнин и съпруга на сръбския крал Стефан Радослав;
 Анна Комнина Ангелина (1176 – 1212), съпруга на император Теодор I Ласкарис;
 Анна Комнина Дукина († 4 януари 1286), дъщеря на Михаил II Комнин, съпруга на принц Вилхелм II дьо Вилардуен от Ахейското княжество, а после за Николай II, владетел на Беотия;
 Анна Комнина Палеологина, дъщеря на Михаил VIII Палеолог;
 Анна Анахутлу Комнина († 1342), дъщеря на Алексий II Велики Комнин, императрица на Трапезунд (1341 – 1342);
 Анна Комнина Дукина Палеологина Асенина, дъщеря на Теодор Синадин.